Lahav steht für:

 Lahav, ein Kibbuz im Negev, Israel

Lahav ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Lahav (1946–2016), israelischer Schauspieler, Theatergründer, Kunstmaler und Intendant
 Meir Lahav (* 1936), israelischer Chemiker, Materialwissenschaftler und Hochschullehrer